Roberto Rojas Tardío – calciatore peruviano, di ruolo terzino
Roberto Antonio Rojas – calciatore cileno, di ruolo portiere